Площа Іспанії — цей термін може відноситися до таких площ:
 Площа Іспанії (Барселона)
 Площа Іспанії (Мадрид)
 Площа Іспанії (Рим)
 Площа Іспанії (Санта-Крус-де-Тенерифе)
 Площа Іспанії (Севілья)

Площі